

Сверхширокоугольные объективы с фиксированным фокусным расстоянием

Широкоугольные объективы с фиксированным фокусным расстоянием

Нормальные объективы с фиксированным фокусным расстоянием

Телеобъективы с фиксированным фокусным расстоянием

Телеобъективы с большим фиксированным фокусным расстоянием

Сверхтелеобъективы с фиксированным фокусным расстоянием

Широкоугольные объективы с переменным фокусным расстоянием

Объективы нормального диапазона с переменным фокусным расстоянием

Объективы теле диапазона с переменным фокусным расстоянием

Ссылки 
 http://kmp.pentaxians.eu/lenses/

Объективы Pentax